Jméno Barbora nebo svatá Barbora (podle patronky havířů) neslo několik dolů:

 Důl Barbora v Karviné – známý též pod jménem důl Austria a důl 1. máj, zaniklý černouhelný důl v ostravsko-karvinské pánvi 
 Důl Barbora v Medlově – zaniklý železnorudný důl na Olomoucku
 Důl Barbora v Oldřichově – zatopený hnědouhelný hlubinný důl, později povrchový lom v mostecké pánvi, dnes tvořící vodní nádrž Barbora
 Důl Barbora I v Kelčanech – zaniklý lignitový důl v jihomoravské lignitové pánvi 
 Důl Barbora II v Žeravicích – zaniklý lignitový důl v jihomoravské lignitové pánvi
 Důl Barbora v Lužné u Rakovníka – zaniklý černouhelný důl v kladensko-rakovnické uhlelné pánvi
 Rudné doly Sarkander a Barbora u Zlatých Hor – bývalé rudné doly ve zlatohorském rudním revíru
 Důl svaté Barbory v Dobré Vodě u Českých Budějovic – zaniklý zlatý důl v rudolfovském rudním revíru

 Podobný význam má též
 Dědičná štola Svatá Barbora – dědičná štola v Jáchymově
 Štola Barbora (Krupka) – štola v důlním revíru Knötel v Krupce

Barbora
Objekty nazvané podle svatých